WHTC steht für:

 Welwitchia Health Training Centre, private Hochschule in Namibia
 World Harmonised Transient Cycle, Testzyklus zur Einführung der Abgasnorm Euro VI, siehe Abgasnorm #Lkw und Busse ab 3,5 t